Osoby:
 August Wilhelm Bohtz – niemiecki esteta

Zobacz też:
 Boots
 Bootz